Niemcy:
 Patzig – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Rügen

Osoby:
 Conrad Patzig – niemiecki oficer
 Heinz Patzig – niemiecki piłkarz